La Línea Plata es una línea de autobús de tránsito rápido que opera entre la Estación de Autobuses de El Monte, Los Angeles Union Station, Centro de Los Ángeles y Artesia Transit Center. La línea de , es una de las dos líneas del Sistema del Metro Liner, en usar carril de ocupación de vehículos en el El Monte Busway y el Harbor Transitway conectándose con Metro de Los Ángeles y el sistema de cercanías del Metrolink. Es operado por el Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority y entró en servicio en 2009. Gran parte de la ruta está siendo convertida en carriles expresos y de peaje y se están haciendo mejoras a las 10 estaciones de la línea como parte del Proyecto Metro ExpressLanes.

Lista de paradas

Referencias

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20120131070215/http://www.metro.net/projects_studies/silverline/images/Silver_Line_Map.pdf
 http://www.metro.net/board/Items/2011/04_April/20110420AHCPItem1.pdf
 https://web.archive.org/web/20110819175805/http://laccod.org/cms1_153455.pdf
 http://libraryarchives.metro.net/DPGTL/hov/dual_hub_hov_transitway.pdf
 http://www.metro.net/board/Items/2011/07_July/20110708OtherSectorSBAItem6.pdf
 https://web.archive.org/web/20120703223802/http://www.metro.net/news_info/publications/images/silver_destinations.pdf
 https://web.archive.org/web/20120919142337/http://www.metro.net/news_info/publications/images/silver_destinations_sp.pdf

Metro de Los Ángeles